Премия «Оскар» за лучший грим и причёски () — награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно с 1982 года. До 2020 года только три фильма номинировались каждый год, а не пять, как в большинстве категорий. Исключение — в начало 1980-х годов, когда было только два кандидата и 2000 год, когда было четыре кандидатуры. С 2020 года число фильмов было увеличено до пяти.

В 2012 году название премии было изменено — в него было добавлено упоминание о причёсках ().

Статистика 

Наибольшее число номинаций и наград

 Список лауреатов и номинантов 
До 1982 года только 2 визажиста получили «Почётный Оскар» за лучший грим для конкретных фильмов:
 1965 • Уильям Таттл — «7 лиц доктора Лао»
 1969 • Джон Чемберс — «Планета обезьян»

 1982—1990 
{| class="wikitable" width="930px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|
! width="400px"|
! Фильм
|-
| rowspan=2|<center>54-я (1982)
|style="background:#EEDD82"|• Рик Бейкер ||style="background:#EEDD82"|«Американский оборотень в Лондоне»
|-
|• Стэн Уинстон ||«Побег роботов» (англ.)
|-
| rowspan=2|<center>55-я (1983)
|style="background:#EEDD82"|• Сара Монзани, Мишель Бёрк ||style="background:#EEDD82"|«Борьба за огонь»
|-
|• Том Смит ||«Ганди»
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>56-я (1984)
|colspan=2 style="background:#F0F8FF"|<center>''Награда не присуждалась.
|-
| rowspan=3|<center>57-я (1985)
|style="background:#EEDD82"|• Пол Леблан, Дик Смит ||style="background:#EEDD82"|«Амадей»
|-
|• Рик Бейкер, Пол Энгелен ||«Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян»
|-
|• Майкл Уэстмор ||«Космическая одиссея 2010»
|-
| rowspan=3|<center>58-я (1986)
|style="background:#EEDD82"|• Майкл Уэстмор, Золтан Элек ||style="background:#EEDD82"|«Маска»
|-
|• Кен Чейз ||«Цветы лиловые полей»
|-
|• Карл Фуллертон ||«Ремо Уильямс: Приключение начинается» (англ.)
|-
| rowspan=3|<center>59-я (1987)
|style="background:#EEDD82"|• Крис Уолас, Стефан Дюпюи ||style="background:#EEDD82"|«Муха»
|-
|• Майкл Уэстмор, Мишель Бёрк ||«Племя пещерного медведя»
|-
|• Роб Боттин, Питер Робб-Кинг ||«Легенда»
|-
| rowspan=2|<center>60-я (1988)
|style="background:#EEDD82"|• Рик Бейкер ||style="background:#EEDD82"|«Гарри и Хендерсоны»
|-
|• Боб Ладен ||«С Новым Годом» (англ.)
|-
| rowspan=3|<center>61-я (1989)
|style="background:#EEDD82"|• Ве Нилл, Стив Лапорте, Роберт Шорт ||style="background:#EEDD82"|«Битлджус»
|-
|• Рик Бейкер ||«Поездка в Америку»
|-
|• Том Бурман, Bari Dreiband-Burman ||«Новая рождественская сказка»
|-
| rowspan=3|<center>62-я (1990)
|style="background:#EEDD82"|• Манлио  Роккетти, Линн Барбер, Кевин Хейни ||style="background:#EEDD82"|«Шофёр мисс Дэйзи»
|-
|• Мэгги Уэстон, Фабрицио Сфорца ||«Приключения барона Мюнхгаузена»
|-
|• Дик Смит, Кен Диаз, Грег Нельсон ||«Отец»
|-
|}

 1991—2000 

 2001—2010 

 2011—2020 
С 2013 года категория называется «Лучший грим и причёски'''»

2021—2030

См. также 
 Премия BAFTA за лучший грим и причёски
 Премия «Сатурн» за лучший грим

Ссылки 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший грим и лучший грим и причёски в базе данных американской киноакадемии 

Грим